El apellido italiano Alessandrini corresponde a varias personalidades:

 Cristián Alessandrini (1985), futbolista argentino
 Giancarlo Alessandrini (1950), dibujante de cómic italiano
 Giulio Alessandrini (1506−1590),  médico, escritor y poeta italiano
 Goffredo Alessandrini (1904–1978), atleta y director cinematográfico italiano
 Max Alessandrini, o Massimiliano Alessandrini (1965), historietista italiano 
 Rinaldo Alessandrini (1960), director de orquesta, clavecinista, pianista, organista y director de coro italiano
 Romain Alessandrini (1989), futbolista francés